Aad Vlaar (1934), Nederlands politicus
 Marian Goldschmeding-Vlaar (1959), Nederlands burgemeester
 Paul Vlaar (1971), Nederlands priester
 Ron Vlaar (1985), Nederlands voetballer
 Truus Hendrickx-Vlaar (1946), Nederlands burgemeester